Billy Harris kan avse:
Billy Harris (ishockeyspelare född 1935), kanadensisk ishockeyspelare.
Billy Harris (ishockeyspelare född 1952), kanadensisk ishockeyspelare.